

Cinema 
Rengeteg (Forest) – film del 2003 diretto da Benedek Fliegauf

Geografia 
 Belgio
 Forest – comune della Regione di Bruxelles-Capitale
 Guernsey
 Forest – parrocchia dell'isola di Guernsey
 Stati Uniti d'America
 Forest – villaggio della Parrocchia di West Carroll, Louisiana
 Forest – township della Contea di Cheboygan, Michigan 
 Forest – township della Contea di Genesee, Michigan
 Forest – township della Contea di Missaukee, Michigan
 Forest – capoluogo della Contea di Scott, Mississippi
 Forest – villaggio della Contea di Hardin, Ohio
 Forest – census-designated place della Contea di Bedford, Virginia
 Forest – città della Contea di Fond du Lac, Wisconsin
 Forest – città della Contea di Richland, Wisconsin 
 Forest – città della Contea di St. Croix, Wisconsin 
 Forest – città della Contea di Vernon, Wisconsin
 Tanzania
 Forest – circoscrizione del distretto urbano di Mbeya

Musica 
 A Forest – singolo dei The Cure del 1980
 Forest – album di George Winston del 1994
 Forest – album dei Circle del 2006
 Forest – gruppo musicale progressive inglese
 Forest – primo album dell'omonimo gruppo musicale progressive inglese

Onomastica
 Forest – variante del nome proprio di persona Forrest

Persone 
 Aimé Forest (1898-1983) – filosofo francese
 Alison Julia Forest (1987) – attrice, scenografa e produttrice cinematografica italiana, figlia di Andy J.
 Andy J. Forest (1955) – armonicista, chitarrista e cantante statunitense
 Frank Forest (1896-1976) – tenore e attore cinematografico statunitense
 Guglielmo Forest (1780-1875) – politico italiano
 Jean Forest (1912-1980) – attore e sceneggiatore francese
 Jean-Claude Forest (1930-1998) – scrittore e fumettista francese
 Mago Forest, pseudonimo di Michele Foresta (1961) – personaggio televisivo italiano
 Mark Forest (1933-2022) – attore e culturista statunitense
 Michael Forest (1929) – attore e doppiatore statunitense
 Philippe Forest (1962) – scrittore e saggista francese
 Robert Forest (1961) – ex ciclista su strada francese

Sport 
 Nottingham Forest Football Club – squadra di calcio inglese

Pagine correlate
The Forest